Меда́ль Фараде́я () або Пре́мія Фараде́я () — низка нагород за видатні досягнення у науці і техніці, заснованих на вшанування пам'яті англійського фізика-експериментатора і хіміка Майкла Фарадея. Серед них:

 Лекторська премія Фарадея () — наукова нагорода, заснована у 1867 році й присуджується британським Королівським хімічним товариством раз на два-три роки за видатний внесок у теоретичну або фізичну хімію;
 Медаль Фарадея () — нагорода, заснована у 1922 році і присуджується британським товариством  не частіше одного разу на рік за видатні наукові та інженерно-технічні досягнення;
 Премія Майкла Фарадея () — наукова нагорода, що з 1986 року присуджується щорічно Лондонським королівським товариством за популяризацію науки у Великій Британії;
 Медаль і премія Майкла Фарадея (), до 2008 року — Медаль і премія Гатрі — міжнародна нагорода в галузі експериментальної фізики, що присуджується щорічно Інститутом фізики;
 Медаль Фарадея з електрохімії () — нагорода, що присуджується з 1977 року британським Королівським хімічним товаритсвом за видатні роботи в галузі електрохімії, виконані за межами Великої Британії.

Примітки